Maesia Silva, zona boscosa d'Etrúria en territori de veïs que fou conquerida per Ancus Marcius
 Silva (riu), riu de Rússia
 Silva (poesia), estrofa composta per versos hendecasíl·labs (11 síl·labes) i heptasíl·labs (7 síl·labes), de rima irregular.
 Biografies:
 Abel Luís da Silva Costa Xavier (1972, Nampula), futbolista portuguès d'origen moçambiquès
 Acácio da Silva Mora (Montalegre, 1961), ciclista portuguès professional entre 1982 i 1994 
 Amadeu da Silva (Campo Maior e Ouguela, Regne de Portugal, ~1429 – Milà, 1482), franciscà portuguès, fundador de la branca observants dels amadeïtes 
 Anderson da Silva Nilmar (Goiatuba, 1970), futbolista brasiler 
 Anderson Silva de França (São Paulo, 1982) futbolista brasiler que ocupa la posició de migcampista
 Antônio José da Silva (Rio de Janeiro, 1705 – Lisboa, 1739), dramaturg portuguès d'origen brasiler 
 Antonio da Silva (segles XVIII -XIX), músic portuguès 
 Beatriz da Silva (Campo Maior o Ceuta, 1426 - Toledo, 1491), santa portuguesa, fundadora de l'Orde de la Immaculada Concepció 
 Carmen da Silva (Rio Grande, 1919–1985), psicoanalista i periodista brasilera 
 Daniel da Silva
 Darío Silva Pereira (1972, Treinta y Tres, Uruguai), jugador de futbol que jugava com davanter 
 Emilio Silva Barrera (Elizondo, Navarra, 1965), periodista espanyol 
 Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa (Umbuzeiro, 1865 — Petrópolis, 1942), polític i jurista brasiler, president de la república (1919 i 1922) 
 Eusébio da Silva Ferreira (Moçambic, 1942), conegut simplement com a Eusébio, futbolista portuguès dels anys 60 
 Fábio Alexandre da Silva Coentrão (Vila do Conde, 1988), futbolista portuguès 
 Fernando Manuel Silva Couto (Espinho, 1969) futbolista portuguès 
 Francelino da Silva Matuzalem (Natal, 1980), futbolista brasiler que juga de migcampista atacant 
 Gilberto Silva (Lagoa da Prata, Minas Gerais, 1976), futbolista brasiler 
 Giovanni Silva de Oliveira (Abaetetuba, 1972), futbolista brasiler que jugava de migcampista 
 Hernando da Silva Ramos, pilot de curses automobilístiques brasiler que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Heurelho da Silva Gomes (1981, João Pinheiro, Minas Gerais), porter brasiler de futbol 
 Hugo Silva (Madrid, 1977), actor, músic, model i publicista espanyol 
 Ivan Silva i Alberola (Barcelona, 1982), pilot de motociclisme català 
 João Pedro da Silva Pereira (Lisboa, 1984), futbolista portuguès 
 Jorge da Silva Pereira (Niterói, 1949), futbolista brasiler de la dècada de 1970 
 José Roberto da Silva Júnior (Ipiranga, 1974), futbolista brasiler 
 Leônidas da Silva (Rio de Janeiro, 1913 – Cotia, 2004), futbolista brasiler dels anys 30 i 40 
 Liédson da Silva Muniz (Cairu, 1977), futbolista brasiler que juga com a davanter 
 Lorenzo Silva (Carabanchel, 1966), escriptor espanyol 
 Lucimar da Silva Ferreira (Brasília, Brasil, 1978), futbolista brasiler 
 Luiz Alberto da Silva Oliveira (Rio de Janeiro, 1977), futbolista brasiler que ocupa la posició de defensa
 Manuel Jorge da Silva Cruz (Vila Nova de Gaia, 1972) futbolista i entrenador portuguès 
 Manuel Josep Silva i Sànchez (Piedrahita, província d'Àvila, 1960), advocat i polític català d'origen castellà 
 Marc Silva i Periz (Mataró, 1983), jugador de bàsquet català que juga a la posició de pivot 
 Marcos Antonio Senna da Silva (São Paulo, 1976), futbolista brasiler 
 María Silva Cruz (Casas Viejas), anarquista 
 Marina Silva (Acre, 1958), ambientalista i política brasilera 
 Martín Andrés Silva Leites (Montevideo, 1983), futbolista uruguaià que juga de porter
 Mauricio Leandrino da Silva Filho (Recife, 1975), futbolista brasiler que ocupa la plaça de davanter
 Mauro Silva Gomes futbolista internacional amb Brasil 
 Oscar da Silva (Porto, 1870 — 1958), compositor i pianista portuguès 
 Paulo Assunção da Silva (1980, Várzea Grande), futbolista brasiler 
 Paulo César Silva Peixoto (Caldas das Taipas, 1980), futbolista portuguès 
 Paulo da Silva (1980, Asunción), futbolista paraguaià 
 Pedro Miguel da Silva Mendes (1979, Guimarães), futbolista portuguès 
 Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos (Gijón, 1945), polític socialista asturià expresident del Principat d'Astúries 
 Pedro Roberto Silva Botelho (1989, Salvador), futbolista brasiler 
 Sidónio Bernadino Cardoso da Silva Pais (Caminha, 1872 - Lisboa, 1918), militar i polític portuguès 
 Roberto Carlos da Silva (São Paulo, 1973), futbolista brasiler 
 Rubén Fernando da Silva Echeverrito (Montevideo, 1968), futbolista uruguaià que ocupava la posició de davanter
Silva (Vitória, 1988), nom artístic del cantant Lúcio Silva de Souza
 Tabaré Abayubá Silva Aguilar (1974), futbolista uruguaià 
 Thiago Silva (Rio de Janeiro, Brasil, 1984), futbolista brasiler 
 Washington Luís da Silva (1976), boxejador brasiler